Jeff Austin peut désigner :

 Jeff Austin (acteur) (1954-), un acteur américain
 Jeff Austin (musicien) (1974-), un musicien américain (voir :en:Jeff Austin)
 Jeff Austin (tennis) (1951-), un joueur de tennis américain